Ava Addams - Frans-Amerikaans pornoactrice
 Charles Addams - kunstenaar en cartoontekenaar
 Edith Addams - Brits schermster
 Jane Addams - Amerikaans sociaal werkster, sociaal hervormer en pacifiste
 Addams (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar Jane

Zie ook
 The Addams Family